Le zen (禅 ou 禪) est une forme de bouddhisme mahāyāna qui insiste sur la méditation.

Patronymes 

 famille Zen, famille de Venise ;
 Reniero Zen, Doge de Venise ;
 Enrico Zen, coureur cycliste italien ;
 Joseph Zen, cardinal chinois ;
 Lezley Zen, actrice américaine ;
 Marco Zen, coureur cycliste italien.

Cinéma 
 A Touch of Zen, film taïwanais sorti en 1970 ;
 Zen, film japonais sorti en 2009 ;
 Zen, série télévisée britannique diffusée en 2011.

Musique 
 Zen, groupe de rock alternatif portugais, originaire de Porto ;
 Zen, album de Zazie sorti en 1995 ;
 Zen, album de DJ Krush sorti en 2001.

Autres 
 ZEN La Famille, studio d'enregistrement basé en région parisienne
 Ant-Zen, label allemand de musique
 Zen,  de l'alphabet géorgien
 T Zen, réseau de bus d'Île-de-France
 Zen, architecture de microprocesseurs d'AMD
 zéro émissions nettes, synonyme de neutralité carbone
 Zen, quatorzième album de la série de bande dessinée Les Psy
 Le Zen, voilier monocoque de course au large de classe IMOCA.